

Codici 
 JVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ankavandra (Madagascar)

Sigle 
 JVA – Joint Venture Agreement